Okręty US Navy o nazwie USS „Wandank”

 Pierwszy USS „Wandank” (AT-26) był nosił pierwotnie nazwę „Fleet Tug No. 26”, później ATO-26. Holownik floty w służbie z przerwami od 1922 do 1946 roku.
 Drugi USS „Wandank” (ATA-204) nosił pierwotnie nazwę USS ATA-204. Był pomocniczym holownikiem oceanicznym. W służbie w latach 1945-1947 i 1952-1971.

Wandank